Yarí – rzeka w Kolumbii
 Yari – japońska włócznia